Miejscowości w USA:
 Montclair – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Montclair – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Montclair – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William
Gminy w USA:
 Montclair (ang. Montclair Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex